

Surnom 
 gato est un mot espagnol signifiant chat. Gato est également un surnom espagnol ;
 Santo Gato ou Santa Gata, ou Agathe de Catane, martyre chrétienne et figure mythologique ;
 Gato Alquinta (1945-2003), musicien chilien, chanteur et guitariste ;
 Gato Barbieri (1932-2016), saxophoniste ténor argentin ;
 Gato Dumas (1938-2004), cuisinier argentin ;
 Gato Pérez (1951-1990), musicien d'origine argentine établi en Catalogne.

Patronyme 
 Enrique Gato (né en 1977), cinéaste espagnol spécialisé dans l'animation ;
 Idalmis Gato (née en 1971), joueuse de volley-ball cubaine ;
 Manuel de Borba Gato (1649-1718), aventurier bandeirante pauliste ;
 Shōji Gatō (né en 1971), auteur de light novel, mangaka et scénariste japonais.

Autres 
 Gato, personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki ;
 classe Gato, une classe de sous-marins de l'United States Navy pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 GATO, un jeu vidéo de type simulateur de sous-marin.

Voir aussi 
 Gató de Minorque, dessert espagnol originaire de l'île de Minorque ;
 Gato Roboto, un jeu vidéo 2D.